О’Бра́йан Уа́йт (; , Очо-Риос, Ямайка) — ямайский футболист, нападающий.

Карьера

Молодёжная карьера 
В 2005—2008 годах Уайт обучался в Коннектикутском университете по специальности «Научные коммуникации» и играл за университетскую футбольную команду «Коннектикут Хаскис» в Национальной ассоциации студенческого спорта. По итогам 2007 года Уайт удостоился Hermann Trophy, приза лучшему игроку студенческого футбола США.

Клубная карьера 
15 января 2009 года на Супердрафте MLS Уайт был выбран под общим четвёртым номером клубом «Торонто». Его профессиональный дебют состоялся 25 июля 2009 года в матче против «Коламбус Крю». 15 августа 2009 года в матче против «Ди Си Юнайтед» он забил свой первый гол в профессиональной карьере.

24 ноября 2010 года на Драфте расширения MLS Уайта выбрал клуб «Ванкувер Уайткэпс», который в тот же день обменял его в «Сиэтл Саундерс» на распределительные средства. За «Саундерс» он дебютировал 15 марта 2011 года в матче первого тура сезона против «Лос-Анджелес Гэлакси». 2 апреля 2011 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» забил свой первый гол за «Саундерс».

27 апреля 2011 года Уайт перенёс операцию по удалению тромба в левой ноге.

22 марта 2012 года «Сиэтл Саундерс» объявил о выкупе контракта Уайта, выполнив свои финансовые обязательства, чтобы он далее не занимал место в составе и не получал заплату из фонда заработной платы. Игрок остался в Сиэтле и продолжил послеоперационную реабилитацию вместе с клубом.

Международная карьера 
Уайт представлял Ямайку на уровне сборных до 15 лет, до 17 лет и до 20 лет. За первую сборную Ямайки дебютировал 17 ноября 2010 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.

Достижения 
 
  «Торонто»
 Победитель первенства Канады: 2010

Статистика выступлений 

 Источники: Transfermarkt, Soccerway, MLSsoccer.com

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Коннектикутского университета
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»